Ferdi Stofmeel (30 december 1982) is een Nederlands acteur.

Biografie 
Stofmeel rondde in 2002 zijn vwo af aan de ISG Arcus Lelystad. Daarna is hij de acteursopleiding op de Toneelacademie Maastricht gaan doen en rondde deze in 2006 af. Toen is hij aan de slag gegaan als acteur zowel op toneel als voor films en televisieseries.

Filmografie

Toneel 

Nederlands acteur